Four Days – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Four Days – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
Four Days – film del 1951 diretto da John Guillermin
Four Days – film del 1999 diretto da Curtis Wehrfritz 
Four Days – film del 2013 diretto da Jack Swanstrom